A 2. Bundesliga de 2015/16 foi a 42ª edição 2. Bundesliga, equivalente à segunda divisão do futebol alemão. Teve início em 24 de julho e terminou em 15 de maio. De 22 de dezembro de 2015 a 4 de Fevereiro de 2016, a competição foi interrompida devido a pausa de inverno.

A competição assegurou vaga direta para a Bundesliga 2016/17 ao campeão e vice. O terceiro colocado disputou (em 19 e 25 de maio) uma repescagem contra o 16º da divisão principal para decidir a terceira vaga. Os últimos dois colocados foram rebaixados para a 3. Fußball-Liga de 2016/17. O 16º colocado disputou (em 20 e 24 de maio) uma repescagem contra o terceiro colocado da terceira divisão para definir a terceira vaga do rebaixamento.

O SC Freiburg conquistou o título com uma rodada antecipação. Foi a quarta conquista da equipe (1992–93, 2002–03, 2008–09 e 2015–16), que juntou-se ao 1.FC Nuremberg como os maiores vencedores da competição até então.

Promovidos e Rebaixados 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

 O Karlsruher SC, terceiro colocado, não conseguiu superar o Hamburgo (16° colocado na Bundesliga), permanecendo dessa forma na 2. Bundesliga.
 O TSV Munique 1860, 16° colocado, venceu a repescagem contra o Holstein Kiel (terceiro colocado na 3. Fußball-Liga), permanecendo dessa forma na 2. Bundesliga.

Classificação

Equipes Participantes

Premiação

O jogo do título 
Válido pela 33ª rodada

Estatísticas

Desempenho por rodada

Resultados 
A tabela de resultados cruzados mostra os resultados de todas as partidas nesta temporada. O time da casa está listado na coluna da esquerda, a equipe visitante na linha superior.

Artilharia

Playoffs

Playoff de Promoção 

Jogo de Ida

Jogo da Volta

Playoff de Rebaixamento 

Jogo de Ida

Jogo da Volta

Ver Também 
Bundesliga de 2015–16

2. Bundesliga
Desporto na Alemanha em 2015
Desporto na Alemanha em 2016
2015 no futebol
2016 no futebol